Mekong Delta kan verwijzen naar
Mekong Delta (band) - een Duitse progressive-metalband
Mekongdelta - de rivierdelta van de Mekong